Friedrich Ludwig August Bause, später von Bause (* 23. Mai 1789 in Maastricht, Niederlande; † 16. Dezember 1867 in Braunschweig) war Generaloberst in braunschweigischen Diensten.

Leben 
Bause war Oberst und Flügeladjutant, zuletzt Generaloberst.

Sein Vater war der Regimentschirurg Johann Karl Bause (1740 – 15. Dezember 1814), welcher im April 1776 in die Freimaurerloge „Carl zur gekrönten Säule“ aufgenommen wurde und dort von 1803 an aktives Mitglied war. Dieser starb 1814 als pensionierter Generalstabschirurg.

Friedrich Ludwig August Bause wurde am 18. Oktober 1854 von Herzog Wilhelm von Braunschweig in den Adelsstand erhoben.

Bause war zweimal verheiratet, zuerst 1819 mit Alwine Schmidt (gestorben in Brienz 1820) und anschließend 1835 mit Therese Degener (1812–1890).

Einer seiner Söhne, Paul Clemens Reinhold von Bause (1840–1915) war 1859–1871 Rittmeister bei den braunschweigischen Husaren, ab 1871 im preußischen Militärdienst und 1891 preußischer Generalmajor.

Wappen 
Schild: auf goldenem Dreiberg eine grüne Kleestaude mit drei Blättern in rot, darüber im blauen Schildeshaupt ein fünfstrahliger weißer Stern unter zwei schräggekreuzten weißen Schwertern. Helm: zwischen zwei roten Flügeln ein aufgerichtetes Schwert; hinter demselben zwei Fahnen schräggekreuzt, rechts rot, links blau, mit goldenen Einfassungen. Helmdecken: gold-rot, gold-blau.

Literatur 

 Militärgeschichtliche Mitteilungen 1969, Verlag: Oldenbourg, Seite 182
 Gothaisches genealogisches Taschenbuch der briefadeligen Häuser, Band 7, Verlag: J. Perthe, Seite 40 Seite
 Braunschweigisches Magazin – Bände 11–14, 1905 Seite 58 – Verlag: J. Zwissler

Einzelnachweise 

Generaloberst
Nobilitierter
Niederländer
Geboren 1789
Gestorben 1867
Mann
Militärperson (Braunschweig)